Leischner ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Leischner (1908–2010), deutscher Mediziner und Linguist
 Erich Franz Leischner (1887–1970), österreichischer Architekt
 Margaret Leischner (1907–1970), deutsch-britische Textildesignerin und Hochschullehrerin